Vu du pont (A View from the Bridge), pièce de théâtre d'Arthur Miller 
 Vu du pont, film franco-italien de Sidney Lumet d'après la pièce d'Arthur Miller, sorti en 1962